Édouard François Armand Raoul (Brest, 20 de agosto de 1845 — Brest, 26 de abril de 1898) foi um explorador e naturalista francês.

Botânicos da França
Naturalistas da França
Mortos em 1898